Als Erdwolf, bzw. Erdwölfe werden folgende Taxa bezeichnet:
 Vornehmlich der Erdwolf (Proteles cristata), eine Säugetierart aus der Familie der Hyänen (Hyaenidae).
 Seltener die Scheintaranteln (Alopecosa), eine Spinnengattung aus der Familie der Wolfsspinnen (Lycosidae).